Ириг () — город в Сербии, административный центр общины Ириг в Сремском округе автономного края Воеводина, расположен в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали 4848 жителей (по переписи населения 1991 года — 4414 жителей).

Город находится у южных склонов гряды Фрушка-Гора, на автодороге Валево — Шабац — Рума — Ириг — Нови-Сад.

Демография 
В городе Ириг, по переписи 2002 года проживали 3839 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,9 лет (38,1 года у мужчин и 41,5 года у женщин). В городе есть 1686 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,87.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 город на карте проекта Wikimapia

Города Воеводины